Лагойда — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лагойда, Владимир Иванович (род. 1954) — советский футболист, защитник и полузащитник, российский тренер, мастер спорта СССР.
 Лагойда, Игорь Ярославович (род. 1978) — украинский футболист, играл на позициях защитника и полузащитника.